UHE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Kunovice di Uherské Hradiště (Repubblica Ceca)